Els Horts del Solà és un conjunt d'horts abandonats i convertits en estatge per a cavalls del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Estan situats a la dreta del torrent de l'Om, a l'extrem sud del nucli del poble de Monistrol de Calders, entre el camí d'accés a la Urbanització Masia del Solà i el primer carrer 'aquesta urbanització, el carrer de la Font dels Enamorats. En el seu extrem nord-oest hi ha la bassa del Molí del Solà.

Bibliografia 
 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Solà